Кубок Венесуели з футболу 2018 — 49-й розіграш кубкового футбольного турніру у Венесуелі. Титул вдруге здобула Сулія.

Календар

1/16 фіналу

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/14 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/15 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/16 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/15 серпня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/16 серпня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/5 вересня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 серпня/6 вересня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/5 вересня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня/6 вересня 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 вересня/4 жовтня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 вересня/3 жовтня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/15 жовтня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/14 жовтня 2018

|}

Фінал 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/31 жовтня 2018

|}

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Венесуели на soccerway 

2018
Венесуела